Le terme pointer est utilisé pour désigner plusieurs races de chien d'arrêt réputées pour leurs talents de chasseur :
 le pointer anglais ;
 le pointer danois, appelé par la FCI chien d'arrêt danois ancestral ;
 et le pudelpointer.